Ubuntu — distribuição de Linux
 Ubuntu (ideologia) — ideologia sul-africana
 Ubuntu (África do Sul) — município sul-africano

Ver também 
 Lista de municípios do Cabo Setentrional

Desambiguação